Szomorú vasárnap, Seress Dezső és Jávor László dala
Szomorú vasárnap, 1981-es magyar film, rendezte Sándor Pál
Szomorú vasárnap (Gloomy Sunday − Ein Lied von Liebe und Tod), 1999-es német–magyar film, rendezte Rolf Schübel
Szomorú vasárnap, Müller Péter könyve
Szomorú vasárnap, musical, szerző Müller Péter, zeneszerző Seress Rezső